The Wild ou Selvagem (filme)
Wild (EP) — EP do cantor-compositor australiano Troye Sivan
Wild (jogo eletrônico) — jogo para PlayStation 4

Desambiguações de cinema